Плей-офф Южноамериканского кубка 2013 прошёл с 18 сентября по 11 декабря 2013 года. В плей-офф принимали участие 16 команд.

Участники 
В плей-офф принимают участие действующий победитель («Сан-Паулу») и 15 победителей второго этапа (три из Аргентины, четыре из Бразилии и восемь победителей матчей между командами Северной и Южной зон).

Жеребьёвка турнира прошла 3 июля 2013 года в 12:00 UTC−3, в отеле «Шератон» в Буэнос-Айресе, Аргентина. Действующему победителю и 15 победителям второго этапа были присвоены номера «посева», чтобы определить сетку плей-офф начиная со стадии 1/8 финала. Действующему победителю и командам из Аргентины и Бразилии были присвоены чётные номера «посева», а победителям из остальных восьми ассоциаций были присвоены нечётные номера «посева».

Формат 
На стадии плей-офф 16 команд играют турнир на вылет по следующим правилам:
 Команды в каждой паре играют два матча дома и на выезде. Команда с большим посевом играет ответный матч дома.
 Если в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале по окончании основного времени ответного матча общий счёт остаётся равным, для определения победителя применяется правило гола, забитого на чужом поле. Если победителя не удалось выявить, назначается серия послематчевых пенальти без назначения дополнительного времени.
 Если по окончании ответного финального матча общий счёт по сумме двух матчей остаётся равным, правило гола, забитого на чужом поле, не применяется, а сразу назначается дополнительного время, состоящее из двух таймов по 30 минут. Если по окончании дополнительного времени счёт остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти.

Сетка плей-офф 
Сетка плей-офф была определена следующим образом:
 1/8 финала:
 Матч A: № посева 1 — № посева 16
 Матч B: № посева 2 — № посева 15
 Матч C: № посева 3 — № посева 14
 Матч D: № посева 4 — № посева 13
 Матч E: № посева 5 — № посева 12
 Матч F: № посева 6 — № посева 11
 Матч G: № посева 7 — № посева 10
 Матч H: № посева 8 — № посева 9
 Четвертьфиналы:
 Матч S1: Победитель матча A — победитель матча H
 Матч S2: Победитель матча B — победитель матча G
 Матч S3: Победитель матча C — победитель матча F
 Матч S4: Победитель матча D — победитель матча E
 Полуфиналы:
 Матч F1: Победитель матча S1 — победитель матча S4
 Матч F2: Победитель матча S2 — победитель матча S3
 Финалы: Победитель матча F1 — победитель матча F2

1/8 финала

Матч A 

«Сан-Паулу» побеждает с общим счётом 5:4.

Матч B 

«Ривер Плейт» побеждает с общим счётом 3:2.

Матч C 

«Понте-Прета» побеждает с общим счётом 2:1.

Матч D 

«Либертад» побеждает с общим счётом 4:1.

Матч E 

«Итагуи» побеждает с общим счётом 3:1.

Матч F 

«Велес Сарсфилд» побеждает с общим счётом 4:2.

Матч G 

«Ланус» побеждает с общим счётом 4:1.

Матч H 

Общий счёт — 1:1. «Атлетико Насьональ» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3.

Четвертьфиналы

Матч S1 

«Сан-Паулу» побеждает с общим счётом 3:2.

Матч S2 

«Ланус» побеждает с общим счётом 3:1.

Матч S3 

«Понте-Прета» побеждает с общим счётом 2:0.

Матч S4 

«Либертад» побеждает с общим счётом 2:1.

Полуфиналы

Матч F1 

«Понте-Прета» побеждает с общим счётом 4:2.

Матч F2 

«Ланус» побеждает с общим счётом 4:2.

Финал 

«Ланус» побеждает с общим счётом 3:1.

Примечания

Ссылки 
Официальная страница 

2013